Enkolpion, een reliekhouder ook wel monile genaamd die als hanger aan een ketting op de borst wordt gedragen
Monile (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Lycaenidae